Gossip Girl peut désigner :

 Gossip Girl, une série littéraire en 13 volumes écrite par Cecily von Ziegesar, et ayant donnée naissance à une franchise :
 Gossip Girl: Psycho Killer, roman parodique écrit par Cecily von Ziegesar en 2011.
 Gossip Girl present: The It Girl, titre original de It Girl, une série littéraire spin-off en 10 volumes écrite par Cecily von Ziegesar et centrée sur Jenny Humphrey.
 Gossip Girl: The Carlyles, une série littéraire spin-off en 4 volumes écrite par Annabelle Vestry, publiée dans la continuité de la série principale en France.
 Gossip Girl: For Your Eyes Only, adaptation manga en 3 volumes par Hye-Kyung Baek.
 Gossip Girl, adaptation télévisée américaine diffusée entre 2007 et 2012 sur The CW.
 Gossip Girl: Acapulco, adaptation télévisée mexicaine diffusée en 2013 sur Golden Premier.
 Gossip Girl: Thailand, adaptation thaïlandaise diffusée en 2015 sur Channel 3.
 Gossip Girl: Indonesia, adaptation indonésienne diffusée en 2020 sur GoPlay.
 Gossip Girl, suite de la série télévisée américaine de 2007 dont la diffusion est prévue pour 2021 sur HBO Max.

 Gossip Girls, album du groupe sud-coréen T-ara, sorti en 2014.

Voir aussi